Плотт:
 Плотт — порода собак, символ штата Северная Каролина.
 Плотт, Николас (род. 1984) — американский профессиональный киберспортивный комментатор по StarCraft и StarCraft II.
 Плотт, Чарльз (род. 1938) — американский экономист.